Слива домашняя 'Синий Дар' — универсальный, мелкоплодный, частично самоплодный, зимостойкий, сорт среднего срока созревания.

Происхождение

Районирование 
Сорт введён в Государственный реестр селекционных достижений в 2001 году по Центральному региону.

Биологическое описание 
Дерево среднерослое. Крона овальной приподнятой формы, по другим данным крона шаровидная и пониклая, густота и облиствённость средние, побеги дугообразные, серовато-коричневые и опушённые, почки по величине средние, отклонённые от побега.

Листовая пластинка ланцетовидная, окраска тёмно-зелёная, толщина средняя, поверхность слегка морщинистая, опушённость сверху отсутствует, а снизу имеется, край городчатый, черешок средней длины с желёзками.

Цветок: лепестки не сомкнуты, тычинок 18 шт., рыльце пестика располагается чуть выше тычинок, завязь голая, чашечка чашевидной формы, цветоножка средней длины, голая. Цветёт и плодоносит на букетных веточках и однолетних побегах.

Плод овальной формы, массой 14 г, окраска тёмно-фиолетовая, покровная окраска отсутствует, опушение отсутствует, восковый налёт сильный, форма верхушки и основания овальные, брюшной шов развит слабо. Мякоть зеленовато-жёлтая, зернисто-волокниста, плотность её выше среднего, сочность средняя. Длина плодоножки, средняя. Косточка овальная, массой 1 г, процент косточки от массы плода — 7,1. Сахаристость мякоти средняя, аромат мякоти средний, оценка, вкуса 4 балла. Отрыв плодоножки от плода сухой, транспортабельность высокая. Химический состав кожицы и мякоти, содержание: сухих веществ — 15,44 %, свободных кислот — 0,99 %, суммы сахаров −8,5, аскорбиновой кислоты — 7,17 мг/100 г. Дегустационная оценка 3,8 балла.

В культуре 
Сроки цветения 12—19 мая, сроки созревания 16—22 августа, в плодоношение вступает в возрасте 4—5 лет, долговечность растений 21 год. Сорт самоплоден, урожайность выше среднего, плодоношение относительно регулярное, (4 неурожая из 16 последних лет). Средняя урожайность за последние 16 лет составила 13 кг/дер. Повреждение побегов и ветвей зимними морозами средние, цветковых почек ниже среднего, засухоустойчивость средняя, поражение болезнями (клястероспорозом, плодовой гнилью) средняя (на 2—3,5 балла), вредителями (тлёй, плодожоркой) — выше среднего (3—4 балла). К производству и интенсивному садоводству пригоден.

Примечания 

Синий Дар